«Лабиринты и монстры» (; другое название — «Зловещая игра») — телефильм. Сюжет основан на одноимённой книге 1981 года американской писательницы Роны Джаффе.

Сюжет 
Робби принял участие в новой ролевой фэнтези-игре «Лабиринты и монстры». Он настолько втянулся в неё, что уже не может отличить вымысел от реальности. Однажды это чуть не привело к его смерти.

В ролях

Производство 
Фильм является адаптацией романа «Лабиринты и монстры» Роны Джаффе. Джаффе написала роман на основе слухов, циркулирующих вокруг исчезновения Джеймса Далласа Эгберта в 1979 году, студента Мичиганского университета. Ранние публикации в прессе связывали его исчезновение с увлечением ролевыми играми, в частности, в рамках сеттинга Dungeons & Dragons (к названию которого отсылает название романа и фильма). Следуя духу книги, фильм продвигает идею, что увлечение ролевыми играми может повлечь за собой психологические проблемы у впечатлительных игроков.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы-драмы США
Фильмы США 1982 года
Экранизации романов США